Mikko Hyyrynen (Lappeenranta, 1 de novembro de 1977) é um futebolista finlandês que já atuou no FC Lahti, TPS, MyPa, FF Jaro, e na Seleção Finlandesa de Futebol.

Nascidos em 1977
Naturais de Lappeenranta
Futebolistas da Finlândia
Futebolistas do FC Lahti
Futebolistas do Fotbollsföreningen Jaro Jalkapalloseura
Jogadores da Seleção Finlandesa de Futebol